Зарубе — деревня в западной Сербии в 10 км от города Валево. Входит в состав городского поселения Валево. По состоянию на 2011 года в деревне проживало 143 человека, практически все — сербы.

История 
В 1944 году подразделения 68 стрелкового корпуса Красной Армии столкнулись с немецкими подразделениями армейской группировки вермахта «Штюлер». Погибло 28 советских и 143 немецких солдата.

Население

Достопримечательности 
В деревне расположен дом Народного героя Югославии Радивойе Йовановича.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 „Књига 9”. Становништво, упоредни преглед броја становника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002, подаци по насељима. webrzs.stat.gov.rs. Београд: Републички завод за статистику. мај 2004. ISBN 86-84433-14-9.
 „Књига 1”. Становништво, национална или етничка припадност, подаци по насељима. webrzs.stat.gov.rs. Београд: Републички завод за статистику. фебруар 2003. ISBN 86-84433-00-9.
 „Књига 2”. Становништво, пол и старост, подаци по насељима. webrzs.stat.gov.rs. Београд: Републички завод за статистику. фебруар 2003. ISBN 86-84433-01-7.

Населённые пункты общины Валево